Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1966/67 war die 15. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 

Rheinlandmeister wurde SSV Mülheim. Der FV Engers 07 nahm als Rheinland-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1967 teil, scheiterte dort im Achtelfinale an Niederrhein-Vertreter Bayer Uerdingen.

Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten die beiden Vorjahresaufsteiger, der SV Ehrang und der FC 1911 Horchheim, sowie der FV Rheingold Rübenach antreten.

Für die nachfolgende Saison 1967/68 kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga die Altenkirchener SG, der FC Bitburg und der SV Niederlahnstein, sowie aus der II. Division als Absteiger Germania Metternich.

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1966/67 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland 1966/67 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 8. März 2022

Fußballsaison 1966/67
1966